Eulenhaus bezeichnet:

eine Wüstung:
 Eulenhaus (Wüstung), Ortswüstung im Stadtteil Ottendorf von Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Gebäude:
 Eulenhaus (Neuglobsow), Haus in Neuglobsow, Gemeinde Stechlin, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Eulenhaus, Haus in der Stadt Bergheim, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen; siehe Hauptstraße 110 und 108 (Bergheim)#Eulenhaus
 Eulenhaus, Haus in der Gemeinde St. Egidien, Landkreis Zwickau, Sachsen, siehe St. Egidien#Sehenswürdigkeiten

Siehe auch:
 Das Eulenhaus